Hjorthuvud kan avse:

Svenska medeltida frälseätter
 Boberg (frälseätt) (också kallad Hjorthuvud), svensk högfrälseätt kopplad till sätesgården Boberga, Dingtuna socken, Tuhundra härad, i Västmanland
 Hjorthuvud av Brandstorp, frälseätt kopplad till sätesgården Brandstorp i Daretorps socken, nuvarande Brandstorps socken i Habo kommun i Jönköpings län
 Ulvåsaätten, vars stamfar Gudmar Magnusson förde ett avhugget Hjorthuvud